Britschgi ist der Familienname folgender Personen:

 Carl A. Britschgi (1912–2005), US-amerikanischer Politiker 
 Ezechiel Britschgi (1917–2006), Schweizer Theologe, Pfarrer und Schriftsteller 
 Hannes Britschgi (* 1955), Schweizer Journalist
 Lukas Britschgi (* 1998), Schweizer Eiskunstläufer
 Mario Britschgi (* 1990), Schweizer Unihockeyspieler
 Matthias Britschgi (* 1985), Schweizer Schauspieler
 Melchior Britschgi (1830–1904), Schweizer Politiker und Hotelier
 Walter Britschgi (* 1957), Schweizer Sportkletterer und Bergsteiger